Брик — фамилия; слово может принимать и другие значения.

Носители фамилии 
  (1860—1908) — американский политик, член Палаты представителей (1899—1908).
 Брик, Борис Ильич (1904—1942) — русский советский поэт, переводчик.
 Брик, Валентина Ивановна (Исламова-Брик; род. 1992) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Брик, Григорий Евдокимович (1915—1983) — капитан, Герой Советского Союза.
  (1836—1897) — британский и канадский религиозный деятель; включён в Список лиц национального исторического значения Канады.
 Брик (Хиривская), Евгения Владимировна (1981–2022) — российская актриса.
 Брик, Иван Станиславович (1879—1947) — украинский учёный, общественный деятель, педагог.
 Брик, Лиля Юрьевна (1891—1978) — советский литератор, мемуарист, муза В. В. Маяковского, жена О. М. Брика.
  (род. 1992) — британский прыгун в воду, чемпион Великобритании (2009) и Игр Содружества (2010) в синхронных прыжках с 10 м.
 Брик, Николь (1947—2017) — французский политик.
 Брик, Осип Максимович (1888—1945) — русский советский литературный критик, стиховед и сценарист, адвокат, один из теоретиков русского авангарда.
  (род. 1966) — американский актёр озвучивания, лауреат премии Audie Ассоциации аудиоиздателей за аудиокнигу в жанре триллера (2016).
  (род. 1965) — канадская тяжелоатлетка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в рывке в весе 76 кг (1996).
 Брик, Тима (Тимофей Владимирович Шевченко; 1986—2016) — музыкальный продюсер, певец, PR-директор звезд российского шоу-бизнеса.
 Брик, Фира Львовна (в замужестве Греку, 1919—1992) — молдавская художница и скульптор-керамист.

Другое 
 Брик ( — «кирпич») — вымышленная валюта в кино- и телесериалах «Звездный путь».
 Брик — тунисский пирожок вроде чебурека.
 Брик — тауншип в Ошене, Нью-Джерси, США.

См. также 
 БРИКС (до 2011 года БРИК) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика
 Брик-Алга — деревня в Белебеевском районе Башкортостана